Christoph Leitgeb (Graz, 14 de abril de 1985) é um futebolista austríaco que atua como meio-campista. Atualmente joga no Sturm Graz.

Carreira 

Começou nas categorias de base do Sturm Graz, clube da sua cidade natal. Em 2007 se transferiu para o Red Bull Salzburg, onde ficou por 12 anos.

Seleção Nacional 
Integrou a Seleção Austríaca na Eurocopa de 2008, disputando duas partidas.

Títulos
 Red Bull Salzburg
 Campeonato Austríaco: 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16
 Copa da Áustria: 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16

Ligações externas 

Futebolistas da Áustria
Futebolistas do SK Sturm Graz
Futebolistas do FC Red Bull Salzburg
Naturais de Graz
Jogadores da Seleção Austríaca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2008